Heinrich IX. Reuß zu Köstritz ist der Name folgender Personen:
* Heinrich IX. Reuß zu Köstritz (1711–1780), preußischer Generalpostmeister und Minister
 Heinrich IX. Reuß zu Köstritz (1827–1898), Landrat und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses